Далее приведён список сотовых телефонов Motorola серии V с их техническими характеристиками.

Ссылки 
 Каталог сотовых телефонов на сайте Motorola
 

Мобильные телефоны Motorola